Я́хья Голмохаммади́ (; 19 марта 1971, Махмудабад, Иран) — иранский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока

Клубная 
Большую часть своей профессиональной карьеры Яхья Голмохаммади играл за «Персеполис». Он дебютировал в качестве футболиста в 1989 году за «Трактор Сази». Два года спустя он подписал контракт с командой «Пура». Он играл в «Пуре» в течение четырёх лет, а затем подписал контракт с «Персеполисом» в 1995 году и выиграл чемпионат Ирана в первый же сезон. В 1999 году он перешёл в клуб «Фулад», а через три года вернулся в «Персеполис». В 2005 году Яхья оставил команду ради выгодного контракта с клубом «Саба». «Саба Баттери», с помощью Голмохаммади и игрока сборной Ирана Али Даеи, сумела удивить всех, выиграв Кубок Ирана. Он играл за этот клуб до 2008 года, после чего объявил о своём завершении карьеры футболиста.

Международная 
Голмохаммади забил гол на последней минуте игры в стыковом матче отборочного турнира Чемпионата мира 2002 против Ирландии.

11 июня 2006 года Голмохаммади забил гол в игре против Мексики в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2006. Он ушёл из международного футбола сразу после этого турнира. Он сыграл 74 матча за первую команду и забил пять голов.

Он также был игроком олимпийской сборной Ирана на Азиатских играх 2002 года, на которых Иран одержал победу.

Карьера тренера

Саба 
После отставки Мохаммада Хуссейна Зиаеи с поста тренера «Саба» Голмохаммади стал его преемником. Он возглавлял «Сабу» на протяжении оставшихся десяти матчей и привёл команду к третьему месту, уступив клубам «Персеполис» и «Сепахан». Этот результат стал лучшим результатом для «Сабы» в чемпионате Ирана за всю историю клуба. Было много слухов, что Голмохаммади будет и впредь руководить клубом в следующем сезоне, но он отказался продлить свой контракт.

Тарбиат Йезд 
В июле 2008 года Голмохаммади возглавил команду из Лиги Азадеган «Тарбиат Йезд». Его команда начала сезон 2008/2009 тремя победами подряд, но в конце сезона «Тарбиат» финишировал на 5-м месте группы В, вследствие чего клуб не вышел в Чемпионат Ирана. Он продолжил свою работу с клубом в следующем сезоне и привёл команду к третьему месту. По завершении сезона он подал в отставку с поста главного тренера «Тарбиат Йезд», чтобы стать главным тренером другой команды «Нассаджи Мазендеран».

Нассаджи Мазендеран 
Он стал главным тренером «Нассаджи Мазендеран» в июле 2010 года. Команда не смогла выйти в Чемпионат Ирана, они заняли 4-е место в сезоне 2010/2011. Он был уволен из клуба в сентябре 2011 года.

Рах Ахан 
После того, как Али Даеи стал главным тренером клуба «Рах Ахан», он пригласил своего бывшего напарника по команде на должность тренера команды. Яхья работал с Даеи один сезон в качестве его помощника, но покинул тренерский штаб «Рах Ахан» в конце сезона, чтобы возглавить «Саба Ком» во второй раз.

Возвращение в «Сабу» 
После того, как Абдуллах Вейси покинул «Саба Ком», перейдя в «Пайкан», Голмохаммади вернулся в клуб, в котором он начал свою тренерскую карьеру спустя четыре года, и был назначен новым главным тренером, подписав контракт на один год. Его первый матч закончился победой команды со счётом 4:0 над «Пайканом». 5 августа 2012 года клуб одержал победу над «Персеполисом» со счётом 2:0 на стадионе Азади. Однако посреди сезона Голмохаммади был отправлен в больницу из-за проблем с сердцем. Он ушел в отставку с поста главного тренера 24 сентября 2012 года по состоянию здоровья. В момент ухода команда занимала 7 место в турнирной таблице.

Персеполис 
25 сентября 2012 года «Персеполис» объявил, что Голмохаммади станет помощником главного тренера Мануэля Хосе. Он официально начал свою работу 26 сентября. 7 декабря 2012 года Голмохаммади был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Хосе. Три дня спустя он был утверждён в качестве главного тренера клуба и подписал контракт с клубом до конца сезона. Голмохаммади назначил своими помощниками Винко Беговича и Карима Багери.

Его первая игра в качестве главного тренера состоялась в матче Кубка Ирана против клуба «Малаван», который его команда выиграла со счетом 6:0. Его команда выиграла ещё три матча на этом турнире, проиграв в финале «Сепахану» по пенальти. Его первая игра в чемпионате Ирана против «Санат Нафт» завершилась со счётом 2:2. В матче против «Фаджр Сепаси», завершившемся со счётом 2:0, Голмохаммади одержал первую победу в чемпионате Ирана в качестве тренера «Персеполиса». Под его руководством клуб провёл серию из 11 матчей без поражений, которая завершилась 10 марта 2013 года в матче против «Рах Ахан» (0:1). «Персеполис» закончил сезон на седьмом месте. Руководство клуба предложило Голмохаммади новый контракт на два года, но после финала Кубка Ирана он отказался от его подписания и покинул клуб 11 мая 2013 года.

Нафт Тегеран 
20 мая 2013 года Яхья подписал контракт на один год с «Нафт Тегеран». Его команда начала сезон с победы 1:0 в матче против «Фаджр Сепаси». «Нафт Тегеран» завершил сезон 2013/2014 на третьем месте, квалификацировавшись в плей-офф Лиги чемпионов АФК, что стало лучшим результатом клуба в его истории. 10 мая 2014 Голмохаммади перешёл из «Нафт Тегеран» в «Зоб Ахан».

Зоб Ахан 

10 мая 2014 года «Зоб Ахан» объявил на своём официальном сайте, что Яхья Голмохаммади подписал двухлетний контракт с командой. Несмотря на неудачный старт, «Зоб Ахан» сумел завершить чемпионат на четвёртом месте, обеспечив место в Лиге чемпионов АФК. Клуб также выиграл Кубок Ирана после победы над «Нафт Тегеран» в финале. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Голмохаммади. В следующем году «Зоб Ахан» второй сезон подряд выиграл кубок, победив «Эстегляль» в финале.

24 сентября 2016 года Голмохаммади был уволен из клуба после неудачного старта сезона. На момент увольнения «Зоб Ахан» занимал 14 место в турнирной таблице.

Оксин Алборз 
29 декабря 2016 года Голмохаммади подписал контракт с клубом «Оксин Алборз» на 2,5 года.

Статистика

Клубная статистика

Голы за сборную

Тренерская статистика

Достижения

Как игрока 
 «Персеполис»
 Лига Азадеган (2): 1995/96, 1996/97
 Кубок Ирана: 1998/99
 «Саба»
 Кубок Ирана: 2004/05
 Суперкубок Ирана: 2005
Иран
 Азиатские игры: 2002

Как тренера 
 «Персеполис»
 Финалист Кубка Ирана: 2012/13
 «Зоб Ахан»
 Победитель Кубка Ирана (2): 2014/15
 Суперкубок Ирана: 2016

Личные 
 Менеджер месяца IFCA: январь 2015
 Менеджер сезона IFCA: 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Персеполис
 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Трактор» Тебриз
Игроки олимпийской сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Саба Ком»
Футбольные тренеры Ирана
Тренеры ФК «Саба Ком»
Чемпионы Азиатских игр по футболу
Тренеры ФК «Нассаджи Мазендеран»
Тренеры ФК «Персеполис»
Родившиеся в Ардебиле
Тренеры ФК «Зоб Ахан»
Тренеры ФК «Трактор» Тебриз